Булун-Терек — название населённых пунктов.

Россия 
 Булун-Терек — местечко в Дзун-Хемчикском районе Тывы.
 Булун-Терек — село в Чаа-Хольском районе Тывы.